Minelli ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Livio Minelli (1926–2012), italienischer Boxer
 Ludwig A. Minelli (* 1932), Schweizer Journalist und Rechtsanwalt
 Michèle Minelli (* 1968), Schweizer Schriftstellerin
 Severino Minelli (1909–1994), Schweizer Fußballspieler
 Luisa Ionela Luca, rumänische Sängerin, siehe Minelli (Sängerin)

Minelli ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Minelli AG, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Minnelli